Айденберг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Урфар.  Население составляет 1954 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 29 км². Официальный код  —  41604.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Фридрих Колль (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 13 мест.
 СДПА занимает 5 мест.
 АПС занимает 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Верхней Австрии